Пушанинский сельсовет — сельское поселение в Белинском районе Пензенской области Российской Федерации.

Административный центр — село Пушанино.

География 
Пушанинский сельсовет расположен в южной части Белинского района Пензенской области. На северо-западе граничит с Козловским сельсоветом, на севере — с Волчковским сельсоветами Белинского района, на востоке — с Камынинским сельсоветом Белинского района, на юге — с Тамалинским районом Пензенской области. 

Ближайшая железнодорожная станция Белинская расположена в городе Каменка на расстоянии 59 км от села Пушанино. Основная транспортная магистраль —автодорога регионального значения «Белинский – Тамала».

История 
Статус и границы сельского поселения установлены Законом Пензенской области от 2 ноября 2004 года № 690-ЗПО «О границах муниципальных образований Пензенской области».

Население

Состав сельского поселения

Примечания

Ссылки 
 Сайт администрации сельсовета

Муниципальные образования Белинского района
Сельские поселения Пензенской области